Příjmení Daňko nosí více významných osobností:

 Andrej Daňko (* 1948) – bývalý slovenský fotbalový záložník a československý reprezentant
 Jozef Daňko (* 1966) – bývalý slovenský fotbalista, útočník
 Ondrej Daňko (1971) (* 1971) – bývalý slovenský fotbalový záložník
 Taras Daňko (* 1980) – bývalý ukrajinský zápasník – volnostylař
 Viktor Daňko (* 1963) – bývalý slovenský fotbalista

Podobné názvy 
 Danko

Externí odkazy